Kelly-Springfield ist Teil folgender Firmierungen:

 Kelly-Springfield Tire Company, Reifenhersteller
 Kelly-Springfield Truck & Bus Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller